Jagger ist der Familienname folgender Personen:

 Bernadette Jagger (* 1958), namibische Politikerin und Lehrerin
 Bianca Jagger (* 1945), US-amerikanische Menschenrechtsaktivistin, Ex-Frau von Mick Jagger
 Dean Jagger (1903–1991), US-amerikanischer Schauspieler
 Dean S. Jagger (* 1978), britischer Schauspieler
 Elizabeth Jagger (* 1984), britisch-amerikanisches Fotomodell
 Georgia May Jagger (* 1992), britisch-amerikanisches Model und Designerin
 Jade Jagger (* 1971), Designerin
 Jeremiah Jagger († 2005), namibischer traditioneller Führer
 John Jagger (1872–1942), britischer Gewerkschafter und Politiker (Labour Party)
 Joseph Jagger (1830–1892), britischer Ingenieur
 Mick Jagger (* 1943), britischer Rockmusiker